Mirschowitz bezeichnet

Miřejovice, Gemeinde im Okres Litoměřice, Tschechien
Miřejovice, Ortsteil von Nová Ves u Nelahozevsi, Okres Mělník, Tschechien